Ла Харита има више значења:

 Ла Харита (Сан Хуан де Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Харита (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Харита (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Харита (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Харита (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Харита (Мануел Бенавидес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Харита (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Харита (Назас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Харита (Сан Педро дел Гаљо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Харита (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Харита, Сан Хосе (Мина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Харита (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Харита (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику